Полупростра́нство, ограниченное гиперплоскостью α, — это геометрическая фигура в пространстве, для которой выполняется следующее:

 Эта фигура включает в себя плоскость α, но не сводится к ней.
 Любой отрезок, ограниченный произвольными точками этой фигуры A и B, не принадлежащими α, не имеет пересечений с плоскостью α.
 Любой отрезок, ограниченный произвольными точками этой фигуры A и B, где А принадлежит α, а B — нет, имеет пересечение с плоскостью α.

Формальное определение 
Пусть  будет векторным пространством,  линейной формой, тогда каждое число  определяет замкнутое полупространство
 
Если неравенство строгое, то полупространство

называется открытым.

Евклидова геометрия